La Montañita kan syfta på följande platser:

Colombia 

 La Montañita (kommun), Caquetá, 
 La Montañita (ort), Caquetá, 

Robotskapade Colombiaförgreningar